Командный чемпионат Словакии по шахматам проводится с 1992 года.

Победители

См. также 
 Чемпионат Словакии по шахматам

Командный чемпионат Словакии по шахматам